En statistiques et probabilités, la variance d'une variable aléatoire caractérise sa capacité à prendre des valeurs plus ou moins éloignées de son espérance.
 En thermodynamique, la variance d'un système est le nombre de paramètres intensifs qu'un expérimentateur peut fixer sans altérer l'équilibre du système.